Ty i tylko ty – utwór zespołu Golec uOrkiestra
 Ty i tylko ty – utwór zespołu Brygada Kryzys